Bissingen (Beieren)
Bissingen an der Teck